Slovo Tower (nebo slovní spojení s tímto výrazem) má více významů:
 Tower – londýnský Tower, palác a pevnost v Londýně

 Výškové budovy v Česku
 AZ Tower – nejvyšší budova v Česku, Brno
 City Tower – výšková budova v Praze
 V Tower – výškový bytový dům v Praze
 TVM Tower – dříve hotel DUM v Praze
 Prague Towers – dvě výškové budovy v Praze (A a B) 

 Výškové budovy ve světě (příklady nejvyšších)
 Shanghai Tower – mrakodrap v Šanghaji
 Lotte World Tower – mrakodrap v Soulu
 Citic Tower – mrakodrap v Pekingu
 Central Park Tower – mrakodrap v New Yorku

a stovky dalších vysílačů, televizních a vyhlídkových věží

Jiné
 Tower Bridge – most v Londýně
 Tower Hamlets (londýnský obvod) – londýnský obvod
 Tower Hill – stanice metra v Londýně
 Tower defense – žánr počítačových her